El Chevrolet SS es un automóvil de turismo del segmento E, catalogado también como Muscle car, que fue producido y comercializado desde el año 2013, por el fabricante estadounidense General Motors para su marca Chevrolet. El vehículo, surgió como fruto de un desarrollo conjunto llevado adelante por la mencionada marca y por su par australiana Holden, también perteneciente al mencionado holding.

El vehículo en cuestión no es otra cosa más que una réplica de la versión VF del australiano Holden Commodore al cual le fue aplicada toda la tecnología de Chevrolet con el fin de propiciar su comercialización en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, su producción significó el retorno de Chevrolet a la producción de un sedán de altas prestaciones y tracción trasera luego de 17 años, cuando en 1997 suspendió la producción del Chevrolet Caprice y de la séptima generación del Chevrolet Impala. Precisamente, el significado de las siglas SS con las que se denomina este vehículo es la expresión Super Sport, terminología aplicada por Chevrolet para identificar a sus unidades de alto rendimiento.

El SS es un automóvil sedán de cuatro puertas, desarrollado sobre la plataforma Zeta de General Motors utilizada por varios modelos de las marcas Holden y Buick. En sí, es una versión americanizada del Commodore australiano, con su frontal maquillado para incorporar en su frente el emblema de Chevrolet, aunque a diferencia de su homólogo, está equipado con un impulsor LS3 V8 de 6.2 litros, acoplado a una caja automática de 6 velocidades, con opción de accionamiento manual a través de Paddle Shifts, ubicados en la parte posterior del timón de mando. Su desempeño, asegura un desarrollo de una potencia de 415 HP (310 kW) y 415 libras-pie (563 Nm) de torque, logrando una aceleración de 0 a 100 Km/h en unos cinco segundos.

En cuanto al plano deportivo, el SS fue el vehículo utilizado para representar a la marca Chevrolet en las competencias de la NASCAR Sprint Cup, primera división de la mencionada categoría entre 2013 y 2017, cuya presentación fue utilizada como prelanzamiento del coche de producción, siendo presentadas en el prototipo de carreras los primeros rasgos de diseño que iba a llevar el nuevo coche. Con este modelo, Chevrolet dio reemplazo al Impala SS, logrando al mismo tiempo coronarse campeón en 3 de las 5 ediciones que participó (2013, 2014 y 2016). 

La producción de este modelo fue interrumpida en el año 2017, siendo producida en Australia una versión con caja de cambios manual de 6 velocidades. El anuncio del cierre de la producción del SS, vino acompañado del inicio del desarrollo de un nuevo sedán de tracción trasera y alto rendimiento.

Ámbito deportivo 

En cuanto a lo deportivo se refiere, a finales del año 2012 el Chevrolet SS fue oficializado como coche representativo de la marca Chevrolet en la NASCAR Sprint Cup, primera división de la mencionada categoría estadounidense de automovilismo de velocidad, considerada como la máxima de esta disciplina en ese país. La presentación del SS fue al mismo tiempo utilizada por Chevrolet, como un preestreno de su modelo de producción, ya que debido a que todas las marcas concursantes en NASCAR compiten con un mismo diseño de carrozado, este preestreno sirvió para adelantar algunos rasgos de diseño del nuevo automóvil.

El estreno oficial del Chevrolet SS se dio al inicio de la temporada siguiente 2013, demostrando alta competitividad y confiabilidad al punto de llevarse 17 triunfos a lo largo del año y el título de pilotos, quedando este último galardón en manos de Jimmie Johnson. En lo que hizo a su participación en la NASCAR, el Chevrolet SS obtuvo 3 de los cinco campeonatos que disputó entre 2013 y 2017, teniendo a Jonhson y a Kevin Harvick como sus principales estandartes. Al mismo tiempo, este coche entró en la historia luego de la temporada 2016 al convertirse en el vehículo que propició la llegada de Jimmie Johnson a su séptima coronación en la Sprint Cup, logrando de esa manera igualar en el historial de campeones a las leyendas Richard Petty y Dale Earnhardt Sr.

En total, entre 2013 y 2016, el Chevrolet SS cosechó 69 victorias y 3 títulos de NASCAR (2013, 2014 y 2016). En este período, se destacaron y obtuvieron victorias al volante de este modelo, los pilotos Jimmie Johnson, Kevin Harvick, Kasey Kahne, Tony Stewart, Ryan Newman, Jamie McMurray, Jeff Gordon, Dale Earnhardt Jr., Kurt Busch, A. J. Allmendinger, Martin Truex Jr. y Kyle Larson, entre otros.

Véase también 
 Holden Commodore

Referencias

Enlaces externos 
 Chevrolet SS 2013: una berlina con un V8 de 415 CV
 Chevrolet SS 2014 

SS
SS
SS
SS